Кутлуг-Буга — составное мужское имя встречающееся у знати Золотой Орды 
 Кутлуг-Буга — сын и наследник Урус-хана, убит в сражении с Тохтамышем в 1376 г.
 Кутлуг-Буга — даруга Крыма, союзник Мамая

Литература 
 Р. Ю. Почекаев. «Цари ордынские» — Санкт-Петербург. Евразия. 2010

Мужские имена

Страницы значений:Тёзки